Nīshābūr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nīshābūr (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Nīshābūr, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar